Bostanlı (Afyonkarahisar), een dorp in het Turkse district Afyonkarahisar
 Bostanlı (Andırın), een dorp in het Turkse district Andırın
 Bostanlı (Bulancak), een dorp in het Turkse district Bulancak
 Bostanlı (Dargeçit), een dorp in het Turkse district Dargeçit
 Bostanlı (Havsa), een dorp in het Turkse district Havsa
 Bostanlı (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
 Bostanlı (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak
 Bostanlı (Nazimiye), een dorp in het Turkse district Nazimiye
 Bostanlı (Tuzluca), een dorp in het Turkse district Tuzluca